

Personen 
 Alan Arakawa, burgemeester van Maui, Hawaï, VS
 Hiromu Arakawa, Japanse mangaka
 Minoru Arakawa, voormalig voorzitter van Nintendo of America
 Shizuka Arakawa, Japanse Olympisch kunstrijdster
 Shusaku Arakawa, Japanese kunstenaar en architect
 Toyozo Arakawa, Japanes pottenbakker

Plaatsen
 Arakawa (Tokio)
 Arakawa (Niigata)
 Arakawa (Saitama)
 Arakawa (rivier)